o-benzil p-clorofenol ou 2-benzil 4-clorofenol é um composto químico bactericida e fungicida normalmente eficaz contra a Escherichia coli, a Pseudomonas aeruginosa, a Salmonella choleraesuis, a Staphylococcus aureus, a Tricophyton mentagrophytes e o Vibrio cholerae ogawa. É o ingrediente ativo de muitos desinfetantes domésticos. A molécula de o-benzil p-clorofenol consiste em um radical hidroxila (álcool) no carbono 1 da cadeia principal de carbonos, que no caso é uma fenila, um benzil no carbono 2 e uma cloro no carbono 4.

Compostos fenólicos